Dongling bezeichnet:

 Dongling (Debao) (东凌镇), Großgemeinde im Kreis Debao im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Dongling (Hui’an) (东岭镇), Großgemeinde im Kreis Hui’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongling (Changling) (东岭乡), Gemeinde im Kreis Changling in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongling (Dongxiang) (董岭乡), Gemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Dongling (Zunhua) (东陵满族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu in der Stadt Zunhua in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongling (Shenhe) (东陵街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Hunnan, ehemals Dongling, Stadtbezirk von Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 den Dongling-See in der chinesischen Provinz Qinghai
 den Berg Dongling Shan an der Grenze Pekings mit der Provinz Hebei, Volksrepublik China